Hålasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hålasjön (Mårdaklevs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (12,1 ha)
Hålasjön (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn